Юрий Александрович Виноградов
 Виноградов, Юрий Александрович (1926—2009) — советский партийный и государственный деятель, заместитель председателя Пензенского облисполкома в 1966—1987 годах.
 Виноградов, Юрий Александрович (1927—2015) — советский и российский писатель и военный журналист, главный редактор журнала «Советский воин» (1982—1987).